Blood (sangre, en inglés) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Blood: The Last Vampire, película de animación japonesa de 2000.
 Blood: The Last Vampire (película de 2009), película en imágenes reales basada en la película de animación japonesa homónima.
 Blood+, serie de animación japonesa basada en la película Blood: The Last Vampire.
 Blood-C, segunda serie de animación japonesa basada en la película Blood: The Last Vampire.
 Blood (2015), serie de televisión de Corea del Sur.

Música 
Bandas
 Blood, banda japonesa de estilo visual kei.
 Blood, banda española de industrial metal.
Canciones
 «Blood» (canción de My Chemical Romance)
 «Blood» (canción de Pearl Jam)
 (Canción De Moonkey) «Blood» (VKOG) (loyal gangsta) ®

Videojuegos 
 Blood (videojuego), un videojuego de acción.